Сибирское вече (так же — Содружество Языческих Общин Сибири — Сибирское Вече, СибВече) — российская неоязыческая организация, действующая на территории Сибири и Казахстана, официально признана правительством с 2015 года.

Хотя основу организации составляют славянские неоязычники, им поддерживается так же автохтонные религии коренных народов Сибири, включая традиции шаманизма. Некоторые входящие в содружество организации, например, Сварте Аске, придерживаются германо-скандинавского неоязычества. Организация возглавляется жрецом Триславом из Алтайского края. Общины, входящие в СибВече, существуют так же в Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Барнауле и Ребрихинском районе Алтайского края, а также в Алматы .

Учение 
Согласно уставу организации, участниками Сибирского Вече могут быть общины (религиозные организации) любых традиционных языческих культов, осуществляющих свою деятельность на территории Сибири и/или являющихся для этой территории автохтонными, если их взгляды на язычество с точки зрения руководства «предоставляют адекватную информацию о языческих традициях и не используют в своей практике информацию наносящую вред язычеству в целом и/или представителям определённого языческого течения». Участие в деятельности Сибирского Вече не должно противоречить уставу организации-участника.

Сибирское Вече осуждает викканство, радикальные направления бурханизма, а так же труды Левашова, Голякова, Гвидо фон Листа и многих других неоязыческих идеологов славянского и германо-скандинавского направления.

Примечания 

Неоязычество в России
Славянское неоязычество
Организации новых религиозных движений
Сибирь